Бро́нникова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носительницы 
 
 Тарасенко (урождённая Бронникова) Юлия Вячеславовна (род. 1984) – чемпионка мира и Европы, МСМК России (спортивное ориентирование на лыжах). См. также